Гор () — многозначное понятие.

Фамилия 
  (1907—1998) — американский политик, член Палаты представителей (1939—1953) и Сената (1953—1971) от штата Теннесси.
 Гор, Альберт (род. 1948) — вице-президент США (1993—2001).
  (род. 1970) — американская писательница, лауреат премии Lambda за сборник произведений на тему ЛГБТ (2010).
  (ок. 1640—1697) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1661—1666), сын Пола Гора, 1-го баронета.
  (ок. 1685—1742) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (с 1703).
  (1703—1773) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1727—1758), шериф графства Уэксфорд (1738).
  (1734—1809) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1759—1774), шериф графства Уэксфорд (1757).
  (1761—1837) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1783—1790, 1800—1801) и Великобритании (1801—1806).
 Гор, Артур (1868—1928) — британский теннисист.
  (1868—1958) — британский военный и политический деятель, лорд-лейтенант графства Донегал (1917—1920).
 Гор, Артур, 9-й граф Арран (род. 1938) — британский политик, член Палаты лордов (с 1983).
 Гор, Барт (род. 1973) — бельгийский футболист.
  — канадская певица и пианистка.
 Гор, Геннадий Самойлович (Гдалий Самуилович) (1907—1981) — русский прозаик, поэт, писатель-фантаст.
  (1802—1875) — британский политик, член Палаты общин (1852—1865), сын Уильяма Гора-Лэнгтона (1760—1847), .
  (1830—1912) — британский военный деятель, участник осады Лакхнау, кавалер Креста Виктории.
  (1877—1947) — американский политик, министр сельского хозяйства (1924—1925), губернатор штата Западная Виргиния (1925—1929).
  (род. 1991) — британский игрок в регбилиг в составе клуба Суперлиги «Уиднес Вайкингс».
  (род. 1967) — британская пловчиха, чемпионка Игр Содружества в эстафете вольным стилем (1982).
  (род. 1962) — папуа-новогвинейский политик, член Национального парламента (2012—2017).
  (1834—1917) — новозеландский политик, мэр Данидина (1881—1882).
  (ум. 1636) — английский торговец и политик, лорд-мэр Лондона (1624).
  (ок. 1689—1763) — британский торговец и политик, член Палаты общин (1747—1761), сын лорда-мэра Лондона Уильяма Гора.
  (1718—1784) — ирландский юрист и политик, член Палаты общин Ирландии (1747—1765), председатель Суда королевской скамьи по Ирландии (с 1764).
 Гор, Джон (1772—1836) — британский морской офицер; вице-адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании.
  (род. 1962) — американский театральный антрепренёр.
 Гор, Джон Эллард (1845—1910) — ирландский астроном.
  (род. 1926) — американский военный деятель, генерал-адъютант Вооружённых сил штата Коннектикут (1982—1985).
  (1675—1753) — ирландский юрист и политик, генеральный прокурор Ирландии (1714—1720), член Палаты общин Ирландии (1709—1721).
  (1826—1908) — британский электрохимик, член Королевского общества (с 1865).
  (1854—1933) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1888).
  (1901—1982) — американский педагог, президент Флоридского сельскохозяйственно-механического университета (1950—1968).
  (род. 1958) — британский игрок в дартс, чемпионка турнира World Masters (2010, 2012).
 Гор, Дэвид Алан (1953—2012) — американский серийный убийца.
  (наст. имя — Эшли; род. 1992) — австралийско-американская художница.
  (род. 1998) — американская крикетчица, игрок турнира Regional Super50 в составе сборной США.
  (род. 1977) — американская писательница и телесценаристка, лауреат премии Гильдии сценаристов США за комедийное ток-шоу (2006), дочь Альберта Гора.
 Гор, Кристофер (1758—1827) — американский юрист, дипломат и политик, губернатор штата Массачусетс (1809—1810).
  (ум. ок. 1979) — угандийский военный деятель, командующий ВВС Уганды (1978—1979).
 Гор, Кэтрин Грейс Фрэнсис (урождённая Муди; 1799—1861) — английская писательница.
 Гор, Лесли (1946—2015) — американская певица, автор песен и актриса, сестра Майкла Гора.
  (род. 1951) — американский композитор, лауреат премий «Оскар» за лучшую песню и музыку к фильму (1980), брат Лесли Гор.
 Гор, Мартин Ли (род. 1961) — английский поэт, музыкант, вокалист, участник группы Depeche Mode.
  (1800—1864) — британский политик, член Палаты общин (1832—1834, 1841—1847).
 Гор, Ник (наст. имя — Нико Хурме; род. 1974) — финский музыкант, бас-гитарист групп Lordi и Stala & SO.
  (1567—1629) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1613—1615).
  (ок. 1703—1780) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1751—1761, 1765—1768), сын Артура Гора, 2-го баронета.
  (ум. 1661) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1639—1648), сын Пола Гора, 1-го баронета.
  (ок. 1675—1733) — ирландский политик, председатель Палаты общин Ирландии (с 1729), сын Уильяма Гора, 3-го баронета.
  (1725—1802) — ирландский военный и политический деятель, член Палаты общин Ирландии (1747—1764), сын Ральфа Гора, 4-го баронета.
  (ум. 1622) — английский политик, член Палаты общин (1604—1611), брат лорда-мэра Лондона Джона Гора.
  (1810—1854) — британский политик и дипломат, член Палаты общин (1841—1847), поверенный в делах Великобритании в Уругвае (1847—1851).
  (1886—1972) — американский политик и издатель, губернатор Пуэрто-Рико (1933—1934).
  (род. 1937) — американский инженер и предприниматель, обладатель Медали Перкина (2005).
  (1722—1746) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (с 1741), шериф графства Фермана (1746), сын Ральфа Гора, 4-го баронета.
 Гор, Силас (род. 2004) — фарерский футболист, полузащитник.
 
  (род. 1963) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
  (1883—1967) — севернородезийский политик.
  (род. 1991) — американский бейсболист, финалист Мировой серии в составе клуба «Канзас-Сити Роялс» (2014).
  (ок. 1694—1777) — британский политик, член Палаты общин (1722—1727, 1735—1768), сын лорда-мэра Лондона Уильяма Гора.
 Гор, Томас Прайор (1870—1949) — американский юрист и политик, член Сената от штата Оклахома (1907—1921, 1931—1937).
  (род. 1953) — британский футболист, игрок Североамериканской футбольной лиги в составе клуба «Даллас Торнадо».
  (ум. 1700) — английский политик, custos rotulorum графства Литрим (с 1684), сын Ральфа Гора, 2-го баронета.
  (1644—1707) — английский политик, лорд-мэр Лондона (1701—1702).
  (ум. 1739) — британский политик, член Палаты общин (1711—1713, 1714—1715, 1722—1727, 1734—1739), сын лорда-мэра Лондона Уильяма Гора.
  (ум. 1784) — священник Церкви Ирландии, епископ Клонферта и Килмакдуа (1758—1762), Элфина (1762—1772), Лимерика, Ардферта и Агадо (1772—1784).
  (1760—1847) — британский политик, член Палаты общин (1795—1806, 1808—1826, с 1831), отец Генри Гора-Лэнгтона.
  (1824—1873) — британский политик, член Палаты общин (1851—1859, 1863—1873), сын Уильяма Гора-Лэнгтона (1760—1847), отец Уильяма Темпла-Гора-Лэнгтона.
  (1910—1979) — британский танцор и хореограф.
  (1801—1884) — британский дипломат, поверенный в делах Великобритании в Соединённых провинциях Южной Америки (1832—1834).
  (1918—2013) — британская гонщица на катерах, обладатель Приза Сегрейва как первая женщина, преодолевшая скорость 100 миль в час на воде (1980).
 Гор, Фредерик (1913—2009) — английский художник, сын Спенсера Гора.
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (1769—1852) — английский чиновник, губернатор Бермуд (1805—1806), лейтенант-губернатор Верхней Канады (1806—1817).
  (1613—1691) — священник Церкви Ирландии, епископ Уотерфорда и Лисмора (с 1666).
  (род. 1953) — крикетчик.
  (ок. 1711—1768) — британский политик, член Палаты общин (1739—1761, 1762—1768).
  (1729—1807) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (1853—1932) — англиканский священник, епископ Вустера (1902—1905), Бирмингема (1905—1911) и Оксфорда (1911—1919).
  (род. 1987) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Би-Си Лайонс» (2011).
  (1816—1876) — британский политик, член Палаты общин (1837—1841, с 1859).
  (1855—1938) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1901—1904), лорд-лейтенант графств Литрим (1904—1922) и Мерионетшир (с 1927).
 Ормсби-Гор, Дэвид (1918—1985) — британский политик и дипломат, член Палаты общин (1950—1961), посол Великобритании в США (1961—1965), сын Уильяма, 2-го барона Харлека.
  (1863—1950) — британский политик, член Палаты общин (1900—1906).
  (1779—1860) — британский политик, член Палаты общин (1806—1807, 1830—1831, 1837—1857).
  (1819—1904) — британский политик, член Палаты общин (1841—1852, 1858—1876), шериф (1857) и лорд-лейтенант (с 1878) графства Литрим.
  (1885—1964) — британский политик, дипломат и банкир, член Палаты общин (1910—1938), министр по делам колоний (1936—1938), посол Великобритании в Южно-Африканском союзе (1941—1944).
  (1954—2016) — британский политик, член Палаты лордов (1985—1999).

  (1847—1902) — британский политик, член Палаты общин (1878—1885), сын Уильяма Гора-Лэнгтона (1824—1873).

Топоним 
 Гор — провинция в Афганистане.
 Гор — город в Новой Зеландии.
 Гор — муниципалитет в Испании.
 Гор — кратер на видимой стороне Луны.
 Гор — муниципалитет в канадской провинции Квебек.
 Гор — город в Нидерландах.
  — невключённая территория в штате Огайо, США.

Прочее 
 Гор — бог в древнеегипетской мифологии.
 Гор — армянское мужское имя.
 Гор — египетский фараон XIII династии.
 Гор — планета, являющаяся местом действия фантастических «Хроник Гора» писателя Джона Нормана, а также одноимённая экранизация этого произведения.
 Гор — второй месяц древнеармянского календаря.
 ГОР — телеграфный код Горьковской железной дороги.
 Гор-грайнд — музыкальный жанр.

См. также 
 
 
 
 Горр